Канди () — город и муниципальное образование на северо-востоке Бенина. Город Канди — столица департамента Алибори.

Первоначально — торговый город, позднее — региональный центр сельскохозяйственного производства. Городской округ занимает 3 421 кв. км и насчитывает 95 206 жителей. Собственно город насчитывает 27 227 жителей. Канди расположен на главной из проходящих с севера на юг автодорог страны, в 523 километрах к северу от Порто-Ново.

Ссылки 

Населённые пункты Бенина